The Valachie Papers bezeichnet:

 ein Buch aus dem Jahr 1969 von Peter Maas
 den Originaltitel des Films, der auf diesem Buch basiert: siehe Die Valachi Papiere